Black Nose bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Black Nose (Alaska)
 Black Nose (Idaho)